Königinkloster steht für:

 Königinkloster Alt Brünn, ein ehemaliges Zisterzienserinnenkloster in Brünn
 Königinkloster (Wien), ein ehemaliges Klarissenkloster in Wien